Борис Петрович Гаттенбергер (1892 — 27 сентября 1919) — капитан 13-го лейб-гренадерского Эриванского полка, георгиевский кавалер, участник Первой мировой войны и Белого движения.

Биография 
Родился в 1892 году в фамильном имении Юрушково Тверской губернии. Происходил из дворян той же губернии. Cын подполковника Петра Николаевича Гаттенбергера. 

Окончил Симбирский кадетский корпус (1911) и Павловское военное училище (1913), откуда выпущен был подпоручиком в 13-й лейб-гренадерский Эриванский полк.

С началом Первой мировой войны, будучи младшим офицером 6-й роты, выступил с полком из Манглиса на Северо-Западный фронт.

Был ранен и остался в строю 28 ноября 1914 года под Сохачевым, во время заключительной фазы Лодзинского сражения. Удостоен Георгиевского оружия

После развала фронта, когда в 1918 году Крым был занят германскими войсками, капитан Гаттенбергер оказался с семьей в городе Ялте, где работал начальником ялтинской милиции и на её основе из офицеров-добровольцев он начал формировать офицерскую Ялтинскую роту, которая сразу же поступила в распоряжение генерала барона де Воде, представителя Добровольческой армии в Крыму. В декабре капитан Гаттенбергер получил приказ с двумя ротами отправиться в Симферополь и поступить на укомплектование Симферопольского офицерского полка, при котором был назначен командиром 2-го батальона.

14 сентября 1919 года на реке Синюха капитан Гаттенбергер покончил с собой при следующих обстоятельствах:

Кавалерия махновцев наседала с трех сторон, и наконец, капитан Гаттенбергер и еще уцелевшая группа бойцов оказались окруженными со всех сторон. На требования махновцев «сдавайтесь, бело-бандиты» капитан Гаттенбергер крикнул: «Добровольцы не сдаются», слез с коня, двумя выстрелами из револьвера убил коня и третью пулю пустил себе в лоб.

Источники 
 
 Лейб-Эриванцы в Великой войне. Материалы для истории полка в обработке полковой исторической комиссии под редакцией К. Попова. — Париж, 1959. — 244 с.
 Попов К. С. Воспоминания кавказского гренадера, 1914—1920. — Белград: Русская типография, 1925.
 Попов К. С. Храм славы. — Париж: книгоиздательство «Возрождение». 1931.
 ВП по военному ведомству//Разведчик № 1291,1915.

См. также 

Выпускники Симбирского кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Эриванцы
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Добровольческая армия